One Wrench é o quinto Álbum da banda Avail, lançado em 2000 pela Fat Wreck Chords.

Faixas

Álbuns de Avail
Álbuns de 2000